Cumbia andina puede referirse a:

 La cumbia andina, adaptación y combinación musical de música folclórica regional y cumbia de Bolivia, ramificación de la cumbia boliviana que también lleva sonidos electrónicos.
 La cumbia andina, adaptación y combinación musical de música de folclore sudamericano en general y cumbia en México, ramificación de la cumbia mexicana que tiene rasgos de la cumbia sonidera.
 La «cumbia andina», también conocida como cumbia sanjuanera, adaptación y combinación musical de música folclórica regional (albazos, pasacalles y sanjuanitos) y cumbia de Ecuador, ramificación de la cumbia ecuatoriana que también lleva sonidos electrónicos mediante sintetizadores. Esta, aparte de incluir sonidos autóctonos, ocasionalmente incluye guitarras acústicas.
 La chicha, género musical peruano que resulta de la combinación de huayno, rock psicodélico y música tropical. También se le conoce como «música tropical andina» o «cumbia andina».